Rancho do Vale é um álbum de 1977 lançado pela dupla Tião Carreiro & Pardinho.

Faixas
Lista de faixas:

Álbuns de 1977
Álbuns de Tião Carreiro & Pardinho
Álbuns em língua portuguesa